Шешуков — русская фамилия.

Известные носители:

 Шешуков, Александр Сергеевич (род. 1983) — российский футболист.
 Шешуков, Игорь Алексеевич (1942—1991) — советский и российский кинорежиссёр.
 Шешуков, Кондратий Кузьмич (1802—после 1879) — русский купец.
 Шешуков, Максим Иванович (1857—?) — русский химик.
 Шешуков, Николай Иванович (1757—1831) — вице-адмирал, сенатор, командир Рижского порта.
 Шешуков, Степан Иванович (1913—1995) — советский и российский филолог-литературовед.

Шешукова:

 Шешукова, Татьяна Викторовна (Татьяна Арно; род. 1981) — российская телеведущая.